1999 року на турнірі не було чинної чемпіонки, оскільки фінал 1998 року скасували через дощ.

Жюлі Алар-Декюжі виграла титул, перемігши у фіналі співвітчизницю Наталі Тозья з рахунком 6–2, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі шістнадцять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Бранді
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Сміт
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Фусаї
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Молік
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=8

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Лучич-Бароні
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Талая
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13={{nowrap| Н Арендт}}
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ж Пуллен
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Тозья| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Бранді
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Молік
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=14
| RD2-team04=
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=77| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=PR
| RD4-team02= Н Арендт
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=60
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Стівенсон| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Л Латімер
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К-Е Г'юз| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Кокто
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Т Танасугарн| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Монтоліо| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Шонессі
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Д Ван Рост
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Стівенсон| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К-Е Г'юз
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= А-Г Сідо| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Л Реймонд
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Дж Ворд
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Є Докич
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р Гранде| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=9| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Е Гальярді| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р Куті-Кіш
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= М Ореманс
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Р Гранде
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Н Звєрєва| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Пратт
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Е Делоун
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=0

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= К Блек
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Гопманс
| RD2-score02-1=61
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К По
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= К Мораріу
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= Т Снайдер
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=0
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06={{nowrap| І Горрочатегі}}
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Н Пратт| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Тестю
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= К Блек| RD3-score01-1=77| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К По
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 DFS Classic 1999 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page 

1999
DFS Classic, одиночний розряд